Rusocin peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Rusocin, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Rusocin, village de la voïvodie d'Opole ;
 Rusocin, village de la voïvodie de Poméranie.